
O nome Martigny pode se referir a pessoas ou lugares:

Pessoas
Joseph Alexandre Martigny (1808—1880), arqueólogo francês.

Topônimos

Suíça
Martigny (Valais), cidade do Cantão de Valais
Martigny (distrito), distrito do Valais cuja capital é Martigny
Martigny-la-Ville, bairro da cidade de Martigny
Martigny-Combe, comuna do cantão de Valais

França
Martigny (Aisne), no departamento Aisne
Martigny (Manche) no departamento Manche
Martigny (Seine-Maritime) no departamento Seine-Maritime
Martigny-Courpierre no departamento Aisne
Martigny-le-Comte no departamento Saône-et-Loire
Martigny-les-Bains no departamento Vosges
Martigny-les-Gerbonvaux no departamento Vosges
Martigny-sur-l'Ante no departamento Calvados
Martigny (Haute-Savoie) no departamento Haute-Savoie
Martigny (Loir-et-Cher) no departamento Loir-et-Cher 
Martigny (Nièvre) no departamento Nièvre
Martigny (Vienne) no departamento Vienne
Saint-Germain-de-Martigny no departamento Orne

Canadá
Martigny (Canadá)

Ligações externas
Não existe uma só Martigny!

Desambiguação